

Актауський сільський округ — адміністративна одиниця, Жанааркинський район, Улитауська область
 Актауський сільський округ — адміністративна одиниця, Железінський район, Павлодарська область
 Актауський сільський округ — адміністративна одиниця, Таскалинський район, Західноказахстанська область
 Актауський сільський округ — адміністративна одиниця, Чингірлауський район, Західноказахстанська область